Skrót BKO może dotyczyć:
 Bezpiecznej Kasy Oszczędności – parabanku Lecha Grobelnego
Kodu IATA międzynarodowego lotniska Senou w Bamako, Mali